François Flameng – pittore e incisore francese
 Léopold Flameng – incisore, pittore e grafico belga
 Léon Flameng – pistard francese